Zimna Woda – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, przy drodze Medyka – Lwów
 Zimna Woda – polana w Gorcach
 Zimna Woda – jezioro w Poznaniu
 Zimna Woda – sztuczny zbiornik wodny w Łukowie
 Zimna Woda – źródło w Beskidzie Małym

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 27, w tym 7 podstawowych
 Zimna Woda – część miasta Łódź
 Zimna Woda – część miasta Łuków
 Zimna Woda – część miasta Szczuczyn
 Zimna Woda – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin
 Zimna Woda – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Zimna Woda – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Zimna Woda – przysiółek wsi Dworszowice Kościelne w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Zimna Woda – część wsi Wągłczew-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew
 Zimna Woda – część wsi Słupia w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Słupia
 Zimna Woda – część wsi Mokrsko w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Zimna Woda – część wsi Mostki w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Zimna Woda – część wsi Słowik w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Zimna Woda – część wsi Nawojowa Góra w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Zimna Woda – część wsi Szyk w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Zimna Woda – część wsi Stańkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Zimna Woda – część wsi Zgłobice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Tarnów
 Zimna Woda – część wsi Łękawica w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Zimna Woda – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Baranowo
 Zimna Woda – część wsi Sokołowo Włościańskie w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Zimna Woda – kolonia wsi Gozdowo w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo
 Zimna Woda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Zimna Woda – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Zimna Woda – część wsi Niechobrz w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Boguchwała
 Zimna Woda – część wsi Koniaków w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Zimna Woda – przysiółek wsi Koszarawa w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Koszarawa
 Zimna Woda – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Zimna Woda – część wsi Jeleniowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty

Cieki wodne 
 Zimna Woda – struga, dopływ Sokołówki, ciek wodny w Łodzi
 Zimna Woda – potok w Dolinie Zimnej Wody w Tatrach Wysokich
 Zimna Woda – potok w Górach Wałbrzyskich, dopływ Leska
 Zimna Woda – potok w Gorcach, dopływ Słonki
 Zimna Woda – struga w województwie warmińsko-mazurskim, dopływ Wąskiej
 Zimna Woda – rzeka w województwie mazowieckim, dopływ Rokitnicy
 Zimna Woda Orawska – potok w Dolinie Zimnej Wody Orawskiej w Tatrach Zachodnich

Zobacz też 
 Gmina Zimna Woda
 Mała Zimna Woda
 Rezerwat przyrody Zimna Woda
 Zimna
 Zimna Wódka